Фёдор (Тудор) Михайлович Каса́пу (, род. 18 сентября 1963, с. Минджир Котовский район Молдавская ССР, СССР) — советский и молдавский тяжелоатлет, чемпион мира (1990), олимпийский чемпион (1992) в полусреднем весе, заслуженный мастер спорта СССР (1990).

В настоящее время — президент Федерации тяжёлой атлетики Молдавии.

Спортивная карьера

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики

Родившиеся в Хынчештском районе
Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты Молдавии
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Заслуженные мастера спорта СССР